La Pimienta aleppo (denominada también "pul biber") es una variedad del Capsicum annuum, llamada así por la ciudad de Aleppo en el norte de Siria. La mayoría de las pimientas de Aleppo que se encuentran en el mercado proceden de Siria. Este condimento se emplea bastante como condimento en la cocina turca (se encuentra con facilidad en los restaurantes sobre las mesas). Posee un moderado nivel de picazón y puede dejar distinguir su sabor afrutado al fondo. Habitualmente la pimienta aleppo puede referirse también a su versión en polvo o granulada que se hace de los pimientos de Aleppo en Siria.photo.

Véase también

Gastronomía de Siria
Gastronomía de Turquía
Variedades del pimiento